motocykl – pot. motocykl, jednośladowy pojazd samochodowy
 motor – pot. silnik, rodzaj maszyny zamieniającej energię na pracę mechaniczną
 „Motor” – polskie czasopismo motoryzacyjne
 „The Motor” – brytyjskie czasopismo motoryzacyjne 
 Motor Lublin – polski klub sportowy z sekcją piłkarską i żużlową